La fonction de président de la République du Soudan du Sud a été créée lors de l'accession à l'indépendance du pays, le . 

Auparavant, il existait un gouvernement régional du Soudan du Sud depuis les accords signés à Naivasha (Kenya), le , entre la rébellion sudiste menée par l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) de John Garang et le gouvernement de Khartoum. Ces accords octroyèrent une large autonomie aux 10 États sudistes au sein de la République du Soudan. Garang devint alors en tant que premier président du gouvernement régional, le chef de l'exécutif sud-soudanais, durant 21 jours au bout desquelles il trouva la mort dans un accident d'hélicoptère. Son successeur à la présidence du gouvernement régional, Salva Kiir, devint donc le chef de l'État.

Gouvernement autonome régional

République du Soudan du Sud 

Politique au Soudan du Sud
Soudan du Sud